XXIV чемпионат России по волейболу среди 14 команд мужской Суперлиги проходил с 4 октября 2014 года по 28 апреля 2015 года.

Предварительный этап 
На предварительном этапе 14 команд сыграли в два круга, восьмёрка сильнейших коллективов вышла в плей-офф. В матче 1-го тура между «Зенитом» и «Белогорьем» в Казани был разыгран Суперкубок России.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Финальный этап

Плей-офф

1/4 финала 
8 и 15 марта

 «Кузбасс» — «Белогорье» — 0—2
 1-й матч. Кемерово. 1:3 (18:25, 26:28, 27:25, 20:25)
 2-й матч. Белгород. 0:3 (22:25, 14:25, 17:25)
 «Факел» — «Зенит» — 0—2
 1-й матч. Казань. 0:3 (21:25, 19:25, 12:25)
 2-й матч. Казань. 1:3 (21:25, 20:25, 25:22, 22:25)

 «Губерния» — «Динамо» (Москва) — 0—2
 1-й матч. Нижний Новгород. 0:3 (19:25, 19:25, 17:25)
 2-й матч. Москва. 0:3 (12:25, 21:25, 17:25)
 «Газпром-Югра» — «Локомотив» — 2—0
 1-й матч. Сургут. 3:0 (25:16, 29:27, 25:18)
 2-й матч. Новосибирск. 3:0 (25:23, 25:20, 25:18)

1/2 финала 
20, 21 марта и 4 апреля

 «Белогорье» — «Газпром-Югра» — 3—0
 1-й матч. Белгород. 3:0 (25:21, 25:16, 25:18)
 2-й матч. Белгород. 3:0 (25:19, 25:17, 25:19)
 3-й матч. Сургут. 3:0 (27:25, 25:17, 25:20)

 «Зенит» — «Динамо» (Москва) — 3—0
 1-й матч. Казань. 3:1 (26:24, 18:25, 34:32, 25:18)
 2-й матч. Казань. 3:0 (25:19, 25:20, 25:22)
 3-й матч. Москва. 3:1 (25:20, 25:22, 20:25, 25:17)

Матчи за 5—8-е места 
20, 21 марта, 4 и 5 апреля

 «Локомотив» — «Кузбасс» — 3—0
 1-й матч. Новосибирск. 3:0 (25:16, 25:21, 25:20)
 2-й матч. Новосибирск. 3:1 (21:25, 25:22, 25:23, 25:19)
 3-й матч. Кемерово. 3:0 (25:21, 25:22, 25:14)

 «Губерния» — «Факел» — 1—3
 1-й матч. Нижний Новгород. 3:0 (25:23, 25:20, 25:23)
 2-й матч. Нижний Новгород. 2:3 (18:25, 25:23, 25:16, 20:25, 11:15)
 3-й матч. Новый Уренгой. 2:3 (25:18, 25:23, 17:25, 18:25, 16:18)
 4-й матч. Новый Уренгой. 1:3 (25:14, 22:25, 23:25, 22:25)

Матчи за 5-е место 
18 и 19 апреля
 «Локомотив» — «Факел» — 2—0
 1-й матч. Новосибирск. 3:1 (25:16, 25:18, 19:25, 25:21)
 2-й матч. Новосибирск. 3:1 (25:19, 25:22, 23:25, 25:17)

Матчи за 3-е место 
23 и 26 апреля
 «Динамо» (Москва) — «Газпром-Югра» — 2—0
 1-й матч. Москва. 3:0 (25:17, 25:18, 25:22)
 2-й матч. Сургут. 3:2 (22:25, 25:21, 19:25, 25:14, 15:12)

Финал 
22, 23, 27 и 28 апреля
 «Белогорье» — «Зенит» — 1—3

1-й матч. «Белогорье» — «Зенит» — 3:0 (25:20, 25:21, 30:28)
«Белогорье»: Александр Сафонов — 6 (4, 2, 0), Драган Травица — 1 (0, 1, 0), Тарас Хтей — 3 (1, 1, 1), Дмитрий Мусэрский — 23 (17, 5, 1), Георг Грозер — 15 (13, 0, 2), Сергей Тетюхин — 9 (9, 0, 0), Роман Брагин (либеро), Александр Косарев, Дмитрий Ильиных, Александр Богомолов.
«Зенит»: Андрей Ащев — 3 (1, 2, 0), Саид Маруф, Вильфредо Леон — 23 (20, 0, 3), Николай Апаликов, Максим Михайлов — 9 (8, 0, 1), Евгений Сивожелез — 5 (4, 1, 0), Алексей Вербов (либеро), Александр Волков — 3 (2, 1, 0), Виктор Полетаев — 1 (0, 0, 1), Игорь Кобзарь — 1 (0, 1, 0), Алексей Спиридонов — 3 (3, 0, 0).
Время матча — 1:31 (25+29+37). Очки — 80:69 (атака — 44:38, блок — 9:5, подача — 4:5, ошибки соперника — 23:21).
Белгород. ДС «Космос». 5100 зрителей.
СМИ: 

2-й матч. «Белогорье» — «Зенит» — 2:3 (25:23, 25:23, 18:25, 23:25, 12:15)
«Белогорье»: Александр Сафонов — 2 (1, 0, 1), Драган Травица — 1 (0, 0, 1), Дмитрий Ильиных — 7 (6, 1, 0), Дмитрий Мусэрский — 14 (11, 2, 1), Георг Грозер — 31 (22, 5, 4), Сергей Тетюхин — 21 (18, 2, 1), Роман Брагин (либеро), Никита Ерёмин (либеро), Александр Косарев, Александр Богомолов, Сергей Багрей, Максим Жигалов, Артём Смоляр — 3 (1, 2, 0).
«Зенит»: Вильфредо Леон — 30 (23, 2, 5), Николай Апаликов — 2 (0, 1, 1), Максим Михайлов — 16 (12, 3, 1), Евгений Сивожелез — 10 (6, 1, 3), Андрей Ащев — 7 (3, 4, 0), Саид Маруф — 1 (0, 1, 0), Алексей Вербов (либеро), Алексей Спиридонов — 4 (4, 0, 0), Виктор Полетаев — 1 (1, 0, 0), Игорь Кобзарь — 1 (0, 1, 0), Александр Волков, Александр Гуцалюк — 4 (3, 0, 1).
Время матча — 2:09 (28+29+25+30+17). Очки — 103:111 (атака — 59:52, блок — 12:13, подача — 8:11, ошибки соперника — 24:35).
Белгород. ДС «Космос». 5100 зрителей.
СМИ: 

3-й матч. «Зенит» — «Белогорье» — 3:0 (25:21, 25:16, 25:12)
«Зенит»: Евгений Сивожелез — 4 (2, 0, 2), Александр Гуцалюк — 8 (5, 2, 1), Игорь Кобзарь — 1 (0, 1, 0), Вильфредо Леон — 17 (12, 2, 3), Андрей Ащев — 7 (4, 3, 0), Максим Михайлов — 17 (12, 3, 2), Алексей Вербов (либеро).
«Белогорье»: Артём Смоляр — 2 (2, 0, 0), Драган Травица — 1 (1, 0, 0), Тарас Хтей — 3 (2, 1, 0), Дмитрий Мусэрский — 8 (5, 3, 0), Георг Грозер — 7 (7, 0, 0), Сергей Тетюхин — 7 (6, 1, 0), Роман Брагин (либеро), Никита Ерёмин (либеро), Александр Косарев — 2 (1, 1, 0), Александр Богомолов, Сергей Багрей, Максим Жигалов — 3 (2, 1, 0), Александр Сафонов — 1 (1, 0, 0), Дмитрий Ильиных — 3 (3, 0, 0).
Время матча — 1:14 (27+24+23). Очки — 75:49 (атака — 35:30, блок — 11:7, подача — 8:0, ошибки соперника — 21:12).
Казань. Центр волейбола «Санкт-Петербург». 4600 зрителей.
СМИ: 

 4-й матч. «Зенит» — «Белогорье» — 3:2 (28:26, 25:20, 20:25, 18:25, 15:8)
«Зенит»: Андрей Ащев — 7 (5, 2, 0), Максим Михайлов — 27 (20, 4, 3), Евгений Сивожелез — 12 (12, 0, 0), Александр Гуцалюк — 9 (6, 1, 2), Игорь Кобзарь, Вильфредо Леон — 24 (18, 5, 1), Алексей Вербов (либеро), Николай Апаликов, Виктор Полетаев, Саид Маруф — 1 (0, 1, 0), Александр Волков — 1 (1, 0, 0), Алексей Спиридонов.
«Белогорье»: Александр Богомолов — 7 (5, 2, 0), Драган Травица — 4 (2, 1, 1), Тарас Хтей — 9 (8, 1, 0), Дмитрий Мусэрский — 21 (14, 6, 1), Георг Грозер — 21 (19, 2, 0), Сергей Тетюхин — 12 (11, 0, 1), Роман Брагин (либеро), Никита Ерёмин (либеро), Александр Сафонов, Сергей Багрей, Александр Косарев, Артём Смоляр.
Время матча — 2:10 (33+28+29+27+13). Очки — 106:104 (атака — 62:59, блок — 13:12, подача — 6:3, ошибки соперника — 25:30).
Казань. Центр волейбола «Санкт-Петербург». 4600 зрителей.
СМИ:

Плей-аут 
Занявший последнее место «Грозный» покидает Суперлигу. «Прикамье» и «Урал» стали участниками переходного турнира, в рамках которого вместе со 2-й и 3-й командами высшей лиги «А» разыграли две путёвки в Суперлигу на следующий сезон.

Переходный турнир 
Переходный турнир проходил с 24 по 30 апреля в СУОЦ «Волей Град» (Витязево). По его итогам путёвки в Суперлигу сезона-2015/16 получили «Урал» и «Нова».

Итоговое положение 

«Факел» получил право выступить в Кубке вызова после отказа от участия в этом турнире «Локомотива».

Составы 
 «Зенит»: Максим Михайлов — 34 матча, 123 партии / 502 очка (398 в атаке, 51 на блоке, 23 с подачи); Игорь Кобзарь — 34, 108 / 72 (18, 32, 22); Вильфредо Леон — 32, 108 / 556 (433, 53, 70); Андрей Ащев — 31, 108 / 169 (103, 57, 9); Виктор Полетаев — 30, 60 / 77 (60, 9, 8); Алексей Спиридонов — 29, 92 / 271 (246, 13, 12); Евгений Сивожелез — 29, 74 / 140 (110, 17, 13); Николай Апаликов — 28, 95 / 165 (75, 54, 36); Александр Гуцалюк — 28, 69 / 147 (96, 39, 12); Владислав Бабичев — 18, 56; Алексей Вербов — 17, 59; Саид Маруф — 13, 39 / 15 (9, 5, 1); Константин Лесик — 12, 23 / 11 (6, 5, 0); Теодор Салпаров — 7, 25; Александр Волков — 6, 13 / 17 (12, 4, 1); Мэттью Андерсон — 5, 22 / 94 (78, 8, 8); Иван Демаков — 5, 7 / 6 (3, 3, 0); Бенжамен Тоньютти — 2, 7 / 4 (1, 2, 1); Семён Дмитриев — 2, 3 / 4 (3, 0, 1). Главный тренер — Владимир Алекно.

 «Белогорье»: Драган Травица — 33, 114 / 67 (26, 27, 14); Артём Смоляр — 33, 111 / 221 (128, 77, 16); Роман Брагин — 32, 115; Дмитрий Мусэрский — 31, 116 / 492 (300, 104, 88); Георг Грозер — 29, 101 / 451 (366, 39, 46); Сергей Тетюхин — 28, 99 / 290 (241, 21, 28); Тарас Хтей — 27, 89 / 186 (146, 29, 11); Александр Косарев — 27, 61 / 31 (22, 8, 1); Дмитрий Ильиных — 21, 57 / 167 (136, 21, 10); Максим Жигалов — 20, 47 / 100 (76, 15, 9); Сергей Багрей — 20, 43 / 10 (3, 3, 4); Никита Ерёмин — 18, 40; Александр Богомолов — 17, 42 / 22 (14, 8, 0); Александр Сафонов — 16, 35 / 28 (15, 6, 7); Леван Каландадзе — 13, 32 / 65 (52, 4, 9); Станислав Маслиев — 9, 17 / 21 (14, 4, 3); Кирилл Макешин — 6, 15 / 16 (9, 3, 4); Евгений Рукавишников — 4, 8; Павел Николаенко — 1, 1 / 1 (1, 0, 0). Главный тренер — Геннадий Шипулин.

 «Динамо» (Москва): Павел Круглов — 32, 98 / 369 (313, 33, 23); Денис Бирюков — 31, 105 / 388 (306, 56, 26); Павел Панков — 31, 88 / 39 (11, 17, 11); Сергей Гранкин — 30, 107 / 86 (35, 23, 28); Алексей Обмочаев — 30, 97; Александр Маркин — 29, 86 / 255 (215, 23, 17); Максвелл Холт — 28, 99 / 234 (145, 55, 34); Дмитрий Щербинин — 27, 92 / 191 (108, 80, 3); Юрий Бережко — 25, 64 / 158 (143, 8, 7); Игорь Филиппов — 24, 68 / 48 (25, 15, 8); Иван Зайцев — 21, 66 / 191 (160, 10, 21); Артём Ермаков — 13, 32; Александр Кимеров — 12, 27 / 51 (33, 16, 2); Александр Болдырев — 9, 18 / 30 (20, 9, 1); Евгений Баранов — 3, 6. Главный тренер — Юрий Маричев.

 «Газпром-Югра»: Сергей Антипкин — 33, 127 / 117 (35, 42, 40); Алексей Родичев — 33, 118 / 283 (230, 37, 16); Теодор Тодоров — 32, 121 / 222 (135, 78, 9); Константин Бакун — 32, 113 / 567 (466, 58, 43); Тодор Алексиев — 32, 104 / 266 (216, 44, 6); Алексей Кабешов — 31, 115; Руслан Ханипов — 31, 110 / 229 (140, 72, 17); Денис Шипотько — 29, 83 / 78 (68, 4, 6); Александр Чефранов — 26, 76 / 93 (70, 11, 12); Дмитрий Красиков — 19, 63 / 147 (108, 19, 20); Сергей Снегирев — 18, 43; Антон Грачков — 13, 34 / 3 (0, 0, 3); Алексей Бабешин — 12, 23 / 1 (1, 0, 0); Виталий Мосов — 5, 9 / 18 (10, 6, 2); Иван Власенко — 4, 7; Николай Евтюхин — 2, 9 / 8 (6, 2, 0); Александр Гончаров — 2, 3; Алексей Черемисин — 1, 3 / 3 (3, 0, 0). Главный тренер — Борис Гребенников (до 24-го тура), Рафаэль Хабибуллин.

 «Локомотив»: Валентин Голубев — 33, 109; Александр Бутько — 32, 108 / 75 (28, 33, 14); Ореоль Камехо — 31, 108 / 500 (434, 33, 33); Артём Вольвич — 31, 105 / 232 (129, 78, 25); Александр Абросимов — 31, 97 / 186 (108, 54, 24); Лукаш Дивиш — 31, 95 / 262 (225, 16, 21); Денис Земчёнок — 30, 102 / 382 (308, 24, 50); Станислав Ерёмин — 30, 78 / 112 (85, 14, 13); Валерий Комаров — 19, 38; Дэвид Ли — 18, 42 / 69 (51, 14, 4); Олег Самсонычев — 18, 34 / 8 (3, 5, 0); Николай Леоненко — 16, 33 / 65 (59, 6, 0); Павел Мороз — 14, 38 / 98 (81, 10, 7); Ильяс Куркаев — 9, 16 / 22 (15, 5, 2); Никита Аксютин — 2, 2 / 1 (1, 0, 0); Роман Жось — 1, 1. Главный тренер — Андрей Воронков.

 «Факел»: Игорь Тюрин — 34, 124 / 457 (369, 46, 42); Роман Мартынюк — 33, 117; Егор Клюка — 33, 115 / 397 (337, 41, 19); Антон Фоменко — 33, 106 / 152 (112, 17, 23); Алексей Самойленко — 33, 105 / 240 (143, 87, 10); Илья Власов — 32, 109 / 282 (196, 77, 9); Максим Максименко — 29, 68; Владимир Шишкин — 28, 60 / 2 (2, 0, 0); Игорь Колодинский — 27, 100 / 90 (37, 22, 31); Валентин Безруков — 27, 61 / 26 (6, 10, 10); Дмитрий Волков — 24, 64 / 264 (216, 42, 6); Артём Тохташ — 23, 35 / 29 (13, 14, 2); Вадим Лихошерстов — 19, 53 / 88 (58, 24, 6); Дмитрий Красиков — 9, 27 / 48 (40, 4, 4). Главный тренер — Юрий Панченко (до 25-го тура), и. о. Игорь Чутчев.

 «Губерния»: Филипп Воронков — 32, 116 / 309 (238, 32, 39); Олег Сычёв — 32, 111 / 241 (164, 55, 22); Сергей Савин — 31, 117 / 452 (375, 39, 38); Александр Янутов — 29, 112; Максим Шпилёв — 29, 104 / 269 (234, 24, 11); Максим Шульгин — 25, 85 / 60 (13, 30, 17); Макар Бестужев — 22, 49 / 29 (26, 2, 1); Алексей Кулешов — 21, 62 / 122 (85, 33, 4); Артём Каштанов — 20, 55 / 1 (1, 0, 0); Денис Гетман — 19, 58 / 72 (47, 16, 9); Виктор Йосифов — 18, 58 / 124 (83, 34, 7); Маттео Мартино — 15, 50 / 107 (86, 13, 8); Николай Павлов — 14, 48 / 159 (133, 11, 15); Дмитрий Ковалёв — 11, 37 / 47 (22, 14, 11); Сергей Андриевский — 8, 20 / 3 (0, 3, 0); Самир Мухаров — 3, 3 / 2 (2, 0, 0). Главный тренер — Пламен Константинов.

 «Кузбасс»: Михаил Щербаков — 31, 115 / 221 (116, 91, 14); Александр Мочалов — 31, 112 / 364 (321, 31, 12); Сергей Макаров — 31, 112 / 49 (10, 29, 10); Хачатур Степанян — 31, 111; Маркус Нильссон — 29, 103 / 432 (370, 15, 47); Александр Крицкий — 29, 97 / 229 (162, 56, 11); Сергей Бурцев — 27, 69 / 72 (59, 3, 10); Евгений Галатов — 26, 89; Инал Тавасиев — 26, 60 / 44 (22, 22, 0); Бьёрн Андрэ — 24, 83 / 253 (217, 12, 24); Андрей Колесник — 19, 35 / 67 (58, 1, 8); Руслан Аскеров — 17, 41 / 89 (79, 8, 2); Алексей Бардок — 13, 21 / 1 (1, 0, 0); Алексей Налобин — 9, 13 / 10 (4, 4, 2). Главный тренер — Денис Матусевич.

 «Динамо» (Краснодар): Денис Игнатьев — 36, 124 / 32 (10, 16, 6); Максим Пантелеймоненко — 35, 124 / 384 (325, 38, 21); Сергей Червяков — 35, 123 / 234 (151, 77, 6); Олег Крикун — 34, 86 / 148 (110, 25, 13); Игорь Юдин — 32, 93 / 236 (195, 25, 16); Ян Штокр — 30, 115 / 594 (512, 36, 46); Марлон — 30, 113 / 54 (25, 16, 13); Александр Кривец — 28, 105 / 230 (164, 41, 25); Александр Соколов — 27, 87; Илья Жилин — 26, 61 / 72 (59, 4, 9); Артём Зеленков — 23, 79; Денис Калинин — 11, 30 / 30 (21, 6, 3); Владислав Шабунин — 11, 20 / 49 (46, 3, 0); Денис Чаус — 7, 12 / 18 (12, 5, 1); Алексей Гладких — 4, 11 / 14 (8, 5, 1); Никита Коньшин — 4, 10 / 11 (9, 1, 1); Иван Турченко — 2, 3 / 5 (5, 0, 0); Василий Арбузов — 1, 2 / 1 (0, 1, 0). Главный тренер — Марсело Фронковяк (до 15-го тура), и. о. Ярослав Антонов.

 «Югра-Самотлор»: Валентин Кротков — 36, 129 / 14 (10, 1, 3); Антон Карпухов — 35, 128 / 556 (461, 35, 60); Дмитрий Леонтьев — 35, 120 / 329 (283, 30, 16); Дмитрий Березин — 35, 100; Роман Хандролин — 32, 90 / 34 (15, 10, 9); Сергей Шульга — 30, 90 / 26 (8, 16, 2); Дмитрий Поляков — 29, 104 / 184 (93, 55, 36); Алексей Сафонов — 29, 100 / 219 (134, 67, 18); Сергей Тютлин — 28, 94 / 409 (342, 40, 27); Александр Платонов — 27, 71 / 124 (110, 8, 6); Николай Евтюхин — 20, 56 / 75 (54, 18, 3); Вячеслав Тарасов — 18, 40 / 71 (61, 6, 4); Сергей Рохин — 17, 47 / 39 (30, 7, 2); Максим Новгородов — 13, 24 / 9 (5, 2, 2); Николай Чепура — 8, 12 / 2 (2, 0, 0); Иван Маршинин — 5, 13 / 13 (12, 0, 1); Владимир Шумкин — 5, 8 / 4 (2, 2, 0); Александр Кучеренко — 4, 10 / 24 (22, 2, 0). Главный тренер — Юрий Мельничук.

 «Нефтяник»: Владимир Иванов — 36, 92 / 222 (188, 24, 10); Глеб Кашицын — 35, 133; Андрей Титич — 35, 116 / 367 (296, 49, 22); Сергей Горбачёв — 35, 98 / 47 (19, 23, 5); Антон Асташенков — 34, 125 / 248 (167, 73, 8); Никита Козлов — 34, 121 / 269 (219, 20, 30); Виталий Васильев — 33, 91 / 180 (149, 22, 9); Михаил Бекетов — 31, 106 / 358 (330, 19, 9); Георгий Спичёв — 28, 73 / 72 (46, 19, 7); Александр Авдеев — 23, 66 / 117 (68, 39, 10); Горан Белица — 19, 53 / 66 (57, 7, 2); Павел Зайцев — 18, 69 / 21 (7, 12, 2); Георгий Братоев — 16, 50 / 38 (23, 6, 9); Александр Богомолов — 15, 53 / 72 (45, 23, 4); Виталий Травкин — 3, 3 / 1 (1, 0, 0); Григорий Степанников — 1, 1. Главный тренер — Владимир Терентьев.

 «Прикамье»: Максим Куликов — 35, 123 / 235 (134, 79, 22); Александр Петров — 35, 115 / 334 (292, 28, 14); Юрий Фомин — 35, 114; Иван Козицын — 34, 118 / 186 (122, 47, 17); Роман Егоров — 33, 117 / 41 (11, 13, 17); Павел Авдоченко — 33, 93 / 170 (148, 18, 4); Дмитрий Козлов — 33, 76 / 18 (6, 7, 5); Сергей Никитин — 32, 117 / 268 (195, 37, 36); Сергей Бусел — 32, 75 / 140 (77, 52, 11); Владимир Якимов — 30, 93 / 364 (315, 34, 15); Александр Царёв — 26, 55; Александр Коннов — 24, 59 / 104 (88, 13, 3); Алексей Карпенко — 22, 61 / 143 (115, 22, 6); Роман Буланов — 14, 34 / 88 (76, 6, 6); Дмитрий Бабин — 2, 2. Главный тренер — Владимир Путин.

 «Урал»: Леонид Кузнецов — 36, 129 / 260 (166, 89, 5); Дмитрий Кириченко — 35, 134; Егор Феоктистов — 34, 130 / 339 (295, 33, 11); Роман Данилов — 34, 117 / 481 (406, 27, 48); Владислав Жлоба — 34, 115 / 82 (34, 30, 18); Аркадий Козлов — 34, 114 / 209 (132, 52, 25); Андрей Дранишников — 32, 106; Андрей Куцмус — 26, 88 / 265 (227, 20, 18); Андрей Максимов — 25, 62 / 175 (156, 16, 3); Григорий Афиногенов — 24, 64 / 107 (68, 34, 5); Владимир Мельник — 19, 52 / 119 (98, 11, 10); Сергей Андриевский — 19, 48 / 14 (5, 6, 3); Максим Ботин — 11, 30 / 42 (36, 5, 1); Павел Зайцев — 10, 34 / 12 (3, 6, 3); Роман Яковлев — 10, 31 / 87 (82, 3, 2); Руслан Галимов — 9, 18 / 24 (21, 2, 1); Александр Родионов — 7, 9 / 8 (7, 1, 0). Главный тренер — Игорь Пасечник.

 «Грозный»: Николай Бескровный — 36, 124 / 221 (138, 59, 24); Иван Комаров — 36, 115 / 360 (300, 26, 34); Александр Щербатых — 35, 116; Виктор Никоненко — 34, 116 / 209 (149, 31, 29); Антон Аносов — 33, 84; Романас Шкулявичус — 31, 108 / 504 (411, 52, 41); Павел Таюрский — 31, 81 / 163 (144, 11, 8); Константин Осипов — 27, 86 / 68 (37, 17, 14); Александр Сороколетов — 25, 64 / 121 (108, 8, 5); Иван Никишин — 21, 55 / 112 (96, 8, 8); Артём Черненко — 20, 42 / 23 (12, 9, 2); Ярослав Подлесных — 18, 47 / 33 (12, 8, 13); Александр Гончаров — 11, 31 / 61 (52, 8, 1); Иса Арсабиев — 6, 10 / 3 (2, 0, 1). Главный тренер — Арсен Кириленко.

Курсивом выделены игроки, покинувшие свои команды по ходу сезона. Статистика «Прикамья» и «Урала» приведена без учёта матчей переходного турнира.

Самые результативные

Лидеры зачёта Приза Кузнецова 

В скобках — количество попаданий в тройки лучших игроков матчей плей-офф.

Матч звёзд 
«Звёзды России» — «Звёзды мира» — 2:3 (24:26, 25:23, 25:22, 21:25, 10:15)

«Звёзды России»: Тарас Хтей, Александр Бутько, Сергей Тетюхин, Дмитрий Мусэрский, Артём Вольвич, Максим Михайлов, Алексей Обмочаев (л), Алексей Вербов (л), Роман Брагин (л), Сергей Макаров, Павел Круглов, Сергей Гранкин, Дмитрий Ильиных, Александр Абросимов, Денис Бирюков, Алексей Спиридонов. Не играл: Николай Апаликов. Тренеры: Владимир Алекно, Денис Матусевич, Юрий Маричев.

«Звёзды мира»: Вильфредо Леон, Дэвид Ли,
Георг Грозер, Теодор Тодоров, Драган Травица, Ореоль Камехо, Теодор Салпаров (л), Иван Зайцев, Марлон, Маркус Нильссон, Бенжамен Тоньютти, Бьёрн Андрэ, Тодор Алексиев. Не играл: Максвелл Холт. Тренеры: Геннадий Шипулин, Андрей Воронков, Борис Колчин.

Лучшие игроки: Сергей Тетюхин и Иван Зайцев, подающий — Дмитрий Мусэрский, нападающий — Павел Круглов.

Судьи: Андрей Зенович (Ростов-на-Дону), Владимир Олейник (Москва).

29 декабря. Белгород. Дворец спорта «Космос». 3000 зрителей.

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А» 
Соревнование проходило с 4 октября 2014 года по 12 апреля 2015 года в четыре круга спаренных игр по разъездному календарю. По его итогам «Енисей» получил право в следующем сезоне играть в Суперлиге, «Искра» выбыла в высшую лигу «Б», а команды, занявшие 2—3-е и 10—11-е места, стали участниками переходных турниров.

Турнирная таблица 
{| class=wikitable style="text-align:center;"
|- bgcolor="#DCDCDC"
!width="340"|
!width="40"|И
!width="40"|В
!width="40"|П
!width="40"|3:0
!width="40"|3:1
!width="40"|3:2
!width="40"|2:3
!width="40"|1:3
!width="40"|0:3
!width="40"|
!width="40"|С/П
!width="40"|О
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|1. «Енисей» (Красноярск)
|44 || 40 || 4 || 19 || 11 || 10 || 2 || 2 || 0 || 0 || 126:43 || 112
|- bgcolor="#b0e0e6"
|align="left"|2. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор)
|44 || 37 || 7 || 18 || 11 || 8 || 4 || 0 || 3 || 0 || 119:48 || 107
|- bgcolor="#b0e0e6"
|align="left"|3. «Нова» (Новокуйбышевск)
|44 || 28 || 16 || 13 || 10 || 5 || 6 || 4 || 6 || 0 || 100:68 || 85
|-
|align="left"|4. «Тюмень»
|44 || 27 || 17 || 11 || 6 || 10 || 6 || 8 || 3 || 0 || 101:77 || 77
|-
|align="left"|5. «Торпедо» (Челябинск)|44 || 24 || 20 || 11 || 7 || 6 || 6 || 8 || 6 || 0 || 92:79 || 72|-
|align="left"|6. «Газпром-Ставрополь» (Георгиевск)
|44 || 23 || 21 || 9 || 6 || 8 || 7 || 6 || 8 || 0 || 89:85 || 68
|-
|align="left"|7. МГТУ (Москва)
|44 || 20 || 24 || 6 || 9 || 5 || 7 || 6 || 11 || 0 || 80:91 || 62
|-
|align="left"|8. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
|44 || 18 || 26 || 4 || 7 || 7 || 7 || 7 || 12 || 0 || 75:99 || 54
|-
|align="left"|9. «Автомобилист» (Санкт-Петербург)
|44 || 16 || 28 || 7 || 2 || 7 || 10 || 9 || 9 || 0 || 77:100 || 51
|- bgcolor="#b0e0e6"
|align="left"|10. «Ярославич» (Ярославль)
|44 || 14 || 30 || 4 || 5 || 5 || 8 || 12 || 10 || 0 || 70:105 || 45
|- bgcolor="#b0e0e6"
|align="left"|11. «Кристалл» (Воронеж)
|44 || 11 || 33 || 5 || 3 || 3 || 10 || 8 || 15 || 0 || 61:108 || 40
|- bgcolor="FFCCCC"
|align="left"|12. «Искра» (Одинцово)|44 || 6 || 38 || 0 || 3 || 3 || 4 || 10 || 22 || 2 || 36:123 || 17|}

 Результаты матчей 

 Высшая лига «Б» Финальный этап за 1—6-е места'''

Матчи проходили с 31 марта по 5 апреля в Каспийске и с 21 по 26 апреля в Казани. «Дагестан» завоевал право играть в высшей лиге «А», «Академия-Казань» и «Зоркий» стали участниками переходного турнира.

Переходный турнир 
Переходный турнир проходил с 4 по 10 мая в СУОЦ «Волей Град» (Витязево). «Академия-Казань» и «Ярославич» обеспечили себе право играть в высшей лиге «А», «Кристалл» также продолжит выступления во втором по силе дивизионе из-за отказа «Тюмени», «Зоркий» в следующем сезоне будет выступать в высшей лиге «Б».

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 2014/2015
 Кубок России по волейболу среди мужчин 2014

Примечания

Ссылки 
 Положение о чемпионате
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Новости, статистика, результаты матчей

Чемпионаты России по волейболу среди мужчин
2014 год в волейболе
2015 год в волейболе